Isla Damas ist der Name der Inseln:
 Isla Damas (Chile), Región de Coquimbo, Chile
 Isla Damas (Costa Rica), Provinz Puntarenas, Costa Rica

Siehe auch:
 Isla las Damas, Campeche, Mexiko